7-й чемпионат Европы по спортивной акробатике прошел в городе Рен (Франция) в 1986 году. При определении результатов чемпионата использовались результаты выступлений европейских спортсменов на чемпионате мира.

Мужские акробатические прыжки

Многоборье

Кувырок

Вращения

Группа мужская

Многоборье

Баланс

Темп

Мужские пары

Многоборье

Первое упражнение (баланс)

Второе упражнение (темп)

Смешанные пары

Многоборье

Первое упражнение

Второе упражнение (темп)

Женские группы

Многоборье

Первое упражнение

Второе упражнение

Женские пары

Многоборье

Первое упражнение (баланс)

Второе упражнение (темп)

Женские акробатические прыжки

Многоборье

Первое упражнение

Вращение

Ссылки 
 
 
 
 

Спорт во Франции в 1986 году
Чемпионаты Европы по акробатике
Чемпионаты Европы в 1986 году
Чемпионаты Европы во Франции